Az 1981-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai John McEnroe nyerte a svéd Björn Borg előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Björn Borg (Döntős)
  John McEnroe (Bajnok)
  Jimmy Connors (Elődöntős)
  Ivan Lendl (Első kör)
 - 
  Brian Teacher (Második kör)
  Brian Gottfried (Második kör)
  Roscoe Tanner (Második kör)

  Jose-Luis Clerc (Harmadik kör)
  Guillermo Vilas (Első kör)
  Victor Pecci Sr. (Első kör)
  Peter McNamara (Negyeddöntős)
  Yannick Noah (Első kör)
  Wojtek Fibak (Negyedik kör)
  Taróczy Balázs (Harmadik kör)
  Vitas Gerulaitis (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

Wimbledon